Hi è una comune forma di saluto informale nei paesi di lingua inglese, equivalente all'italiano "ciao".

"Hi" può inoltre riferirsi a:

Chimica 
 HI – formula chimica dell'acido iodidrico

Codici 
 hi – codice ISO 639 alpha-2 della lingua hindi
 HI – codice ISO 3166-2:US delle Hawaii

Musica 
 Hi - album discografico dei Texas

Altro 
Hi – periodico in lingua araba e inglese
 Hi – abbreviazione della parola inglese High (alto), usata spesso in abbreviazioni come Hi-Fi (alta fedeltà)
 HI – targa automobilistica di Hildesheim (Germania)
 Hi – etnia della Tanzania
 Hi – potere calorifico inferiore

Formule molecolari